Stapenhorst est le nom de famille de plusieurs personnalités allemandes :
Charlotte Stapenhorst (née en 1995), joueuse de hockey sur gazon.
Günther Stapenhorst (1883-1976), producteur de cinéma.